Киргизия на зимних Олимпийских играх 2018 года был представлен двумя спортсменами в двух дисциплинах лыжного спорта. На церемонии открытия право нести национальный флаг было доверено лыжнику Тариэлю Жаркымбаеву, а на церемонии закрытия флаг нёс горнолыжник Евгений Тимофеев. По итогам соревнований сборная Киргизии, принимавшая участие в своих седьмых зимних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Евгений Тимофеев

  Лыжные гонки
 Тариэль Жаркымбаев

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Киргизии завоевала олимпийскую лицензию категории «B» в мужских соревнованиях, благодаря удачным выступлениям Евгения Тимофеева.

Мужчины

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Киргизии завоевала одну мужскую олимпийскую лицензию категории «B» в спринте, благодаря успешным выступлениям Тариэля Жаркымбаева.

На Играх в Пхёнчхане Тариэль Жаркымбаев в спринтерской гонке, дистанция которой составляла 1,4 км, занял 78-е место, опередив лишь македонца Ставре Яда. От победителя квалификации финна Ристоматти Хаколы киргизский лыжник отстал почти на минуту.

 Спринт

Примечания

Ссылки 
 Сборная Киргизии на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Национальный олимпийский комитет Киргизии 

Киргизия
Спорт в Киргизии в 2018 году